L'expression Traité de Lisbonne peut faire référence au :
 traité de Lisbonne (1668) reconnaissant l'indépendance du Portugal ;
 traité de Lisbonne (1864), traité bilatéral signé entre les royaumes d'Espagne et du Portugal ;
 traité de Lisbonne (2007) signé entre les vingt-sept États membres de l'Union européenne, qui transforme l'architecture institutionnelle de l'Union.

Ne doit pas être confondu avec :

 lArrangement de Lisbonne (1958) concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international ;
 la Convention de Lisbonne (1997) sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne ;
 la stratégie de Lisbonne (2000) aussi connue comme agenda de Lisbonne, ou processus de Lisbonne, un agennda de politique économique et de développement de l'Union européenne